

Reis
 Andrisco (r. 149–148 a.C.) — ou Filipe VI da Macedónia
 Filipe VI de França (r. 1328–1350)
 Filipe VI de Espanha (r. 2014–)

Outros nobres
Filipe I de Castela — ou Filipe VI, conde da Borgonha Palatina (r. 1493–1506)
Filipe IV de Espanha (r. 1621–1665) — ou Filipe VI de Navarra

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história